

Левічин — село в гміні Ліповець-Косьцельни Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Левічин — село в гміні Бельськ-Дужи Груєцького повіту Мазовецького воєводства